Le championnat d'Europe masculin de basket-ball des 20 ans et moins 2016 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 20 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Helsinki en Finlande du 16 au 24 juillet 2016.

Équipes participantes

Rencontres

Premier tour

Groupe A 

|}

Source : FIBA

Groupe B 

|}

Source : FIBA

Groupe C 

|}

Source : FIBA

Groupe D 

|}

Source : FIBA

Tableau final 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final 

Les équipes sont classées à l'issue des matches de classement suivant l'ordre suivant :

Leaders statistiques

Récompenses 

L'Espagnol Marc García, vainqueur de la médaille d'or, auteur de 21 points en finale contre la Lituanie et d'une moyenne de 14,9 points, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive par match sur l'ensemble de la compétition, est désigné MVP du tournoi.

 Équipe type :
  Francisco Alonso (Meneur)
  Kristupas Žemaitis (Arrière)
  Marc García (Ailier)
  Lauri Markkanen (Ailier fort)
  Ömer Yurtseven (Pivot)

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2016
Basket-ball M20
Basket-ball M20
Europe M20
Europe M20
Basket-ball, Europe M20
Sport en juillet 2016